{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (65201) - || 2002 CX294 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65202) - || 2002 CO304 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65203) - || 2002 DU || 17 februari 2002 || Needville || Needville
|-
| (65204) - || 2002 DQ12 || 22 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65205) - || 2002 DW12 || 24 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65206) - || 2002 DB13 || 24 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65207) - || 2002 DY13 || 16 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65208) - || 2002 DJ16 || 19 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65209) - || 2002 DB17 || 20 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65210) Stichius || 2002 EG || 2 maart 2002 || Ukkel || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| (65211) - || 2002 EK1 || 6 maart 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| (65212) - || 2002 EU1 || 5 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65213) Peterhobbs || 2002 EC9 || 12 maart 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| (65214) - || 2002 EV12 || 14 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (65215) - || 2002 EX13 || 3 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65216) - || 2002 EZ13 || 5 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65217) - || 2002 EY16 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65218) - || 2002 EJ20 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65219) - || 2002 EY21 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65220) - || 2002 EH22 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65221) - || 2002 ET22 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65222) - || 2002 EM29 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65223) - || 2002 EU34 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65224) - || 2002 EJ44 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65225) - || 2002 EK44 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65226) - || 2002 EQ46 || 11 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65227) - || 2002 ES46 || 11 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65228) - || 2002 EH58 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65229) - || 2002 EE61 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65230) - || 2002 ER71 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65231) - || 2002 ED74 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65232) - || 2002 EO87 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65233) - || 2002 EW87 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65234) - || 2002 ET95 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65235) - || 2002 EG97 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65236) - || 2002 EW97 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65237) - || 2002 EY97 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65238) - || 2002 EZ97 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65239) - || 2002 EV101 || 6 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65240) - || 2002 EU106 || 9 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65241) Seeley || 2002 EP110 || 9 maart 2002 || Catalina || CSS
|-
| (65242) - || 2002 EW115 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65243) - || 2002 EP118 || 10 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65244) Ianwong || 2002 ED126 || 12 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65245) - || 2002 EH130 || 12 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65246) - || 2002 EH146 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65247) - || 2002 FR || 18 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (65248) - || 2002 FN4 || 20 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (65249) - || 2002 FF6 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65250) - || 2002 FT14 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65251) - || 2002 FV14 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65252) - || 2002 FP24 || 19 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65253) - || 2002 FO26 || 20 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65254) - || 2002 FY26 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65255) - || 2002 FM31 || 20 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65256) - || 2002 FP34 || 20 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65257) - || 2002 FU36 || 23 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65258) - || 2002 FH37 || 30 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65259) - || 2002 GP || 3 april 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (65260) - || 2002 GE2 || 6 april 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (65261) - || 2002 GC11 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65262) - || 2002 GU12 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65263) - || 2002 GA16 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65264) - || 2002 GW16 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65265) - || 2002 GY16 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65266) - || 2002 GL20 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65267) - || 2002 GR22 || 14 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65268) - || 2002 GP23 || 15 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65269) - || 2002 GR34 || 2 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65270) - || 2002 GC38 || 3 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65271) - || 2002 GD39 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65272) - || 2002 GE41 || 4 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65273) - || 2002 GN45 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65274) - || 2002 GM55 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65275) - || 2002 GN55 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65276) - || 2002 GR78 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65277) - || 2002 GL80 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65278) - || 2002 GW101 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65279) - || 2002 GJ108 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65280) - || 2002 GK113 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65281) - || 2002 GM121 || 10 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65282) - || 2002 GW148 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65283) - || 2002 GT172 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65284) - || 2002 HE1 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65285) - || 2002 HU1 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65286) - || 2002 HC8 || 21 april 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (65287) - || 2002 HL11 || 22 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65288) - || 2002 HW13 || 21 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65289) - || 2002 JX || 3 mei 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (65290) - || 2002 JA4 || 5 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65291) - || 2002 JX11 || 6 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65292) - || 2002 JA15 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65293) - || 2002 JM18 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65294) - || 2002 JJ22 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65295) - || 2002 JC24 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65296) - || 2002 JS25 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65297) - || 2002 JB31 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65298) - || 2002 JA39 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65299) - || 2002 JZ41 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65300) - || 2002 JT44 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten